Europacupen i ishockey 1967/1968 startade den 13 oktober 1967, och avslutades den 6 april 1968. Turneringen vanns av tjeckoslovakiska Brno, som besegrade ett annat tjeckoslovakiskt lag, Dukla Jihlava i finalen.

Första omgången

 Dynamo Berlin och  Brynäs IF vidare direkt

Andra omgången

Tredje omgången

 Brno och Dukla Jihlava vidare direkt

Slutspel

Semifinaler

Final

Källor

 Coupe d'Europe 1967/68

1967 i Europa
1968 i Europa
1967/1968
Ishockeysäsongen 1967/1968